Heinrich Meyerholz ist der Name von

* Heinrich Meyerholz (Politiker) (1867–1953), deutscher Lehrer, Rektor, Bürgervorsteher, Senator und Bürgermeister von Uelzen
 Heinrich Meyerholz (Verbandsleiter) (1894–1981), Direktor des Reifeisenverbandes Hannover